Il sesso degli angeli désigne le sexe des anges en italien. C'est également un titre d'œuvres notamment porté par :

 Le Sexe des anges (Il sesso degli angeli), film d'Ugo Liberatore sorti en 1968 ;
 , film de Leonardo Pieraccioni sorti en 2022.